Dorati ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Doráti (1906–1988), ungarisch-US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Nicolao Dorati (~1513–1593), italienischer Posaunist, Kapellmeister und Komponist